Personen
 Albert Locher (1849-1914), Zwitsers politicus
 Armin Locher (1897-1967), Zwitsers politicus
 Carl Locher (1851-1915), Deens kunstschilder
 Emilie Locher-Werling (1870-1963), Zwitserse schrijfster en dichteres
 Hans Locher (1838-), Nederlands kunsthistoricus
 Steve Locher (1967-), Zwitsers alpineskiër
Overige
 Locher (tandradsysteem), Zwitsers tandradsysteem

Zwitserse achternaam